Чемпионат мира по фигурному катанию 2010 года () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2009—2010 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Турине (Италия) на арене «Палавела» с 22 по 28 марта 2010 года.

Обязательным танцем был выбран «Золотой вальс».

Участники

Квалификация на текущий чемпионат 
По результатам выступлений фигуристов на чемпионате 2009 года следующие страны имеют право выставить более одного спортсмена/пары в каждой дисциплине на этот чемпионат:

Квалификация на следующий чемпионат 
По результатам выступлений фигуристов на текущем чемпионате следующие страны имеют право выставить более одного спортсмена/пары в каждой дисциплине на чемпионат 2011 года:

Рекорды 
 Канадский танцевальный дуэт Тесса Вертью и Скотт Моир установили новый мировой рекорд по оценке за оригинальный танец — 70.27 балла. Предыдущее наивысшее достижение принадлежало россиянам Татьяне Навке и Роману Костомарову, было установлено ими на чемпионате мира 2005 года и составляло 68.67 балла.
 Дайсукэ Такахаси стал первым японским и азиатским фигуристом-одиночником, выигравшим титул чемпиона мира.
 Это был рекордный, сотый чемпионат мира по фигурному катанию.

Расписание 
(UTC+1)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт турнира,
 

Международные спортивные соревнования в Турине
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Мир
Март 2010 года